Фистуль — еврейская фамилия.

 Фистуль, Виктор Ильич — физик.
 Фистуль, Михаил Викторович — физик.